Glade kan syfta på:

 Glade (Montenegro) – ett berg i Montenegro
 Glade, Kansas – en ort i Phillips County